Het ATP-toernooi van München 1997 (met de officiële naam BMW Open) werd gespeeld van 28 april tot en met 4 mei 1997. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

München
ATP-toernooi van München